Oiapoque (rivier), een rivier in Zuid-Amerika
 Oiapoque (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amapá
 Oiapoque (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amapá